Ruuponsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruuponsaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), Mellersta Finland, Viitasaari, 
 Ruuponsaari (ö i Viitasaari, Ilmolahti), Mellersta Finland, Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar